Hierba de las cortaduras puede referirse a:
 el nombre común de la planta Achillea millefolium;
 el nombre común de la planta Symphytum officinale.